Gumperz ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Samuel Gumperz (Aaron Emmerich Gumperz; 1723–1769), deutscher Mediziner, Mathematiker, Philosoph und Gelehrter
 John J. Gumperz (1922–2013), deutsch-US-amerikanischer Sprachwissenschaftler
 Julian Gumperz (1898–1972), deutsch-US-amerikanischer Soziologe, Publizist und Übersetzer

Siehe auch:
 Gompers
 Gomperz
 Gompertz
 Gumpertz